Ballou est un nom propre.

Patronyme 

 Adin Ballou (1803-1890), pacifiste américain.
 Charles Clarendon Ballou (1862-1928), général américain durant la Première Guerre mondiale.
 Esther Ballou (1915-1973), professeur de musique, organiste et compositrice américaine. 
 Latimer Whipple Ballou (1812-1900), homme politique américain.
 Mark Ballou (1971-), acteur américain.
 Sullivan Ballou (1829-1861), avocat et politicien américain et officier de l'Armée de l'Union durant la guerre de Sécession.

Prénom 
 Ballou Tabla (1999-), joueur canadien international de football.

Toponyme 

 La communauté rurale de Ballou, une communauté rurale du Sénégal
 Ballou, localité dans le Comté de Will de l'État américain de l'Illinois.
 Ballou, census-designated place américaine dans le comté de Mayes, en Oklahoma.

Musique 
 Cat Ballou, groupe de rock allemand formé en 1999.

Cinéma 
 Cat Ballou,  western comique américain réalisé par Elliot Silverstein et sorti en 1965.